

Sigle 
 Ground Zero

Codici 
 GZ – codice vettore IATA di Air Rarotonga
 GZ – codice FIPS 10-4 della Striscia di Gaza
 GZ – codice ISO 3166-2:EG di Al Jizah (Egitto)

Informatica 
 .gz – estensione dei file di Gzip

Altro 
 GZ – targa automobilistica di Goražde (Bosnia ed Erzegovina)
 GZ – targa automobilistica di Günzburg (Germania)
 GZ – Metal Gear Solid V: Ground Zeroes, videogioco della serie Metal Gear